Чемпионат мира по трековым велогонкам 2010 года прошёл в городе Баллеруп, Дания на велотреке Ballerup Super Arena с 24 марта по 28 марта 2010 года под эгидой UCI. Всего в соревнованиях приняли участие 333 спортсмена из 36 стран, которые разыграли 19 комплектов наград — 10 у мужчин и 9 у женщин. Победу в неофициальном командном зачёте одержала сборная Австралии, завоевавшая 6 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых награды.

Медалисты 
(Жирным выделены олимпийские дистанции)

Мужчины

Женщины

Медали

Общий зачёт

Ссылки 

 Результаты на сайте Tissottiming
 Результаты на сайте Mémoire du cyclisme
 Результаты на сайте Bike Cult
 Результаты на сайте sports123.com 

2010
Спорт в Дании в 2010 году
Чемпионаты мира в Дании
2010 год в велоспорте
Март 2010 года
Велоспорт в Дании